O Fanja Club é um clube de futebol omani com sede em Fanja. A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1970.

Títulos

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 1970